Łupiny (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Łupiny (Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski